Free Lunch Design – szwedzkie przedsiębiorstwo założone w 1998 roku przez Johana Peitza, zajmujące się tworzeniem bezpłatnych gier komputerowych. Znane jest przede wszystkim z gry zręcznościowej Icy Tower, która zyskała znaczącą popularność wśród graczy. W 2008 roku zostało przejęte przez szwedzkie przedsiębiorstwo Muskedunder Interactive, które jednak w lutym 2012 roku zmieniło nazwę na Free Lunch Design. W marcu 2012 roku reaktywowane studio przejęło prawa do marki Dark Nebula.

Gry wyprodukowane 
 Operation Spacehog (2000)
 Happyland Adventures (2000)
 Alex the Allegator 2 (2001)
 Pop’em (2001)
 Hellcarrier (2001)
 Icy Tower (2001)
 Alex the Allegator 4 (2003)
 Happyland Adventures: X-Mas Edition (2003)
 Klabutong (2003)
 Zombiepox (2004)
 Super Monster Painter Extreme (2005)
 Frog Hunt (2006)
 Harold’s Hills (2008)
 Icy Tower 2

Przypisy 

Szwedzcy producenci gier komputerowych
Szwedzcy wydawcy gier komputerowych